Hebr  kan syfta på:

 Hebr – språket hebreiska
 Hebr – en bok i Nya testamentet, se Hebreerbrevet